Wielopole peut faire référence à :

Toponymie

Pologne 
 Wielopole, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Wielopole, un village dans la voïvodie de Łódź
 Wielopole, un village du powiat de Dąbrowa dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Wielopole, un village du powiat de Nowy Sącz dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Wielopole, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Wielopole, un village du powiat de Rybnik dans la voïvodie de Silésie
 Wielopole Skrzyńskie, un village dans la gmina de Wielopole Skrzyńskie, powiat de Ropczyce-Sędziszów dans la voïvodie des Basses-Carpates

Tchéquie
 Nom polonais de la ville de Vělopolí